Batman et Robin peut désigner plusieurs œuvres de fiction sur différents médias :
 Batman et Robin, serial de 1949.
 Batman et Robin, film américain de Joel Schumacher sorti en 1997.
 Batman et Robin, jeu vidéo adapté du film homonyme de Joel Schumacher.